Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1973 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1972/73, 13-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 16 мая 1973 года, на стадионе «Кафтанзоглу» в Салониках. В матче встретились итальянский «Милан» и английский «Лидс Юнайтед».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1972/1973

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Официальный сайт турнира 

1973
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1973 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1973
Международные соревнования по футболу в Греции
События 16 мая
Спорт в Греции в 1973 году
Международные спортивные соревнования в Салониках
Спорт в Италии в 1973 году
Спорт в Великобритании в 1973 году